Província Oriental (Aràbia Saudita), província de l'Aràbia Saudita
 Província Oriental (Camerun), província del Camerun
 Província Oriental (Kenya), província de Kenya
 Província Oriental (Rwanda), província de Ruanda
 Província Oriental (Sierra Leone), província de Sierra Leone
 Província Oriental (Sri Lanka), província de Sri Lanka
 Província Oriental (Zàmbia), província de Zàmbia
 Província Oriental del Riu de la Plata, actualment l'Uruguai
 Província Oriental (Congo), a la República Democràtica del Congo